Jméno a příjmení Vladimír Polívka má více nositelů:

 Vladimír Polívka (herec) (* 1989) – český herec a moderátor
 Vladimír Polívka (politik) (1893–1938) – československý politik
 Vladimír Polívka (skladatel) (1896–1948) – český hudební skladatel a klavírista